Гринсон — еврейская фамилия.

 Гринсон, Борис Соломонович (1907—1999) — французский художник, плакатист.
 Гринсон, Ральф (1911—1979) — американский психиатр и прихоаналитик.